Сє Шувей та Барбора Стрицова виграли два попередні турніри, але цього року відмовилися від участі.

Титул виграли Алекса Гуарачі та Дарія Юрак, здолавши в фіналі пару Сюй Іфань / Ян Чжаосюань з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Основна сітка 

Тур WTA 2021
Women's Doubles